Qoşabulaq – centro abitato del distretto di Cəbrayıl, in Azerbaigian
 Qoşabulaq – centro abitato del distretto di Gədəbəy, in Azerbaigian